Михаи́л Криче́вский:
 Кричевский, Михаил Ефимович (1897—2008) — советский горный инженер и изобретатель, один из последних ветеранов Первой мировой войны.
 Кричевский, Михаил Станислав (ум. 1649) — чигиринский и киевский полковник, наказной гетман Войска Запорожского, участник восстания Хмельницкого.